Het Franse woord voor Goedendag (groet).
 Louis Bonjour (1823-1875), Zwitsers politicus
 Bonjour (software), netwerkcliënt interface van Apple Inc..
 Bonjour (krant), een gratis krant in Frankrijk, sponsor van:
 Bonjour (wielerploeg), een voormalige Franse wielerploeg.
 Bonjour Stradivarius, een beroemde cello.